Het WTA-tennistoernooi van Karlsruhe (officieel Liqui Moly Open) van 2019 vond plaats van 29 juli tot en met 4 augustus 2019 in de Duitse stad Karlsruhe. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de gravelbanen van Tennisclub Rüppurr.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Sloveense Tamara Zidanšek moest tijdens haar openingspartij de strijd staken wegens een knieblessure.

De ongeplaatste Patricia Maria Țig uit Roemenië won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Belgische Alison Van Uytvanck in drie sets. Țig wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Bibiane Schoofs bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Richèl Hogenkamp strandde in de eerste ronde.

Ook voor de Belgische Greet Minnen viel het doek na de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Lara Arruabarrena en Renata Voráčová won het toernooi. In de finale ver­sloegen zij het ongeplaatste Chinese koppel Han Xinyun en Yuan Yue in de match-tiebreak, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Spaanse Arruabarrena had daarnaast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjechische Voráčová dertien.

Het Belgische paar Greet Minnen en Alison Van Uytvanck was het derde reekshoofd. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Han Xinyun en Yuan Yue.

De Nederlandse Bibiane Schoofs was, samen met Sabine Lisicki (Duitsland), via een wildcard voor het toernooi uitgenodigd – in hun openingspartij waren zij niet opgewassen tegen het vierde reeks­hoofd, de Roemeense dames Jaqueline Cristian en Elena Gabriela Ruse. De andere Nederlandse, Eva Wacanno, speelde samen met Tereza Mrdeža uit Kroatië – in de eerste ronde moesten zij het afleggen tegen de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Karlsruhe 2019
Karlsruhe